Александр Петрович Друкарь (вариант: Друкар) (1878, Омск — 1952, Пермь) — помощник машиниста, депутат Государственной думы II созыва от русского населения Ферганской области.

Биография 

Мещанин города Омска. Окончил Омское уездное училище, 2 года учился в Омском техническом училище, но курса не окончил. В 1904 переехал в Коканд, поступил на работу помощником машиниста на Средне-Азиатской железной дороге. Член партии социалистов-революционеров.

27 февраля 1907 избран во Государственную думу II созыва от некоренного населения Ферганской области. Входил в думскую группу социалистов-революционеров. В работе думских комиссий не участвовал.

По данным нуждающимся в подтверждении во время Первой мировой войны служил в инженерных войсках, занятых возведением мостов и т.п., получил офицерское звание.

По непроверенным данным в 1918 году после повторной женитьбы уехал в Сибирь, где работал инженером-железнодорожником на сибирских и уральских железных дорогах. От политической деятельности отошел. Репрессирован в советское время не был. Умер в 1952 году в городе Пермь. Похоронен на Егошихинском кладбище.

Семья 
Был дважды женат.
 Первая жена ? 
 Дочь — Елизавета Александровна (1904—2005)
 Вторая жена (с 1918) — Мария Феофиловна Друкарь (урождённая Малиновская) (31.03.1898—1980, Киев) 
 Сын — Виктор Александрович (1919, с. Мотовиловка Васильковского р-на Киевской обл. — 1998, Киев), участник Великой отечественной войны
 Сын — Владимир Александрович (13.04.1921, Троицк Челябинской области — 22.06.2000, Киев), артиллерист, гвардии старшина, награждён медалью "За отвагу" (1942), орденом "Красная звезда" (1943), орденом Отечественной войны II степени (1945).
 Дочь — Алла Александровна Друкарь (в замужестве Тимченко, 1923—2006, Симферополь).

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М, 1907. С. 504
 Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 173-174.
 Туркестанский сборник. Ташкент. 1907. Том 417. С. 181;
 Котляр П., Вайс М. Как проходили выборы в Туркестане. Ташкент, 1947.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 137. Дело 137; Дело 626. Лист 10.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Эсеры
Революционеры России
Железнодорожники Российской империи
Железнодорожники СССР
Персоналии:Пермь
Железнодорожники Узбекистана
Похороненные на Егошихинском кладбище